5e Leger (Verenigde Staten), onderdeel van de Amerikaanse landmacht sinds 1943
 5e Leger (Wehrmacht), onderdeel van de Duitse Wehrmacht in 1939
5e Leger (Japan)
5e Leger (Rusland)